Newtopia (Aussprache: []) war eine deutsche Reality-TV-Show, die vom Fernsehproduzenten John de Mol zunächst für das niederländische Fernsehen unter dem Titel Utopia entwickelt wurde. Die deutsche Fassung wurde vom Februar bis zum Juli 2015 von der Fernsehproduktionsfirma Talpa Germany produziert und von dem deutschen Fernsehsender Sat.1 ausgestrahlt.

Eine Gruppe aus 15 Teilnehmern wohnte auf einem abgeschirmten Stück Land nahe dem brandenburgischen Ort Zeesen, um dort eine eigene und neue Gesellschaftsform zu entwickeln. Das Gelände war mit Kameras ausgestattet, so dass die teilnehmenden Personen ständig von den Zuschauern beobachtet werden konnten.

Konzept 
Eine Gruppe von 15 Menschen wird für ein Jahr auf einem abgegrenzten Areal ausgesetzt. Auf diesem Gelände befinden sich eine leere Halle mit Gas- und Wasseranschlüssen, ein Stall mit zwei Kühen und 25 Hühnern, ein See mit ein paar Fischen und fruchtbares Ackerland. Die „Pioniere“ genannten Teilnehmer bekommen 5000 Euro als gemeinsames Startkapital und einmalig ein Handy mit 25 Euro Gesprächsguthaben. Die Teilnehmer müssen eine neue Gesellschaft gründen. Dabei ist es ihnen freigestellt, nach welchen Gesetzen und Regeln sie ihre sogenannte Utopie aufbauen wollen und welche Ziele sie sich setzen. Die Newtopia-Einwohner müssen sich selbst versorgen, unter anderem können sie Handel mit der Außenwelt treiben. Dazu dürfen Besucher Newtopia betreten, aber die Pioniere dürfen es nicht verlassen.

Jeden Monat muss ein Einwohner gehen. Die Einwohner selbst nominieren drei Einwohner. Nach der Nominierung kommen zwei neue Teilnehmer hinzu. Einer wird Newtopia wieder verlassen; der andere entscheidet, welcher der drei nominierten Einwohner Newtopia verlassen muss.

Vorbild 
Das Konzept der Fernsehshow wurde von dem niederländischen Fernsehproduzenten John de Mol ursprünglich für den Privatsender SBS 6 erdacht und entwickelt. Dort läuft die Show seit Anfang 2014 unter dem Titel Utopia. Die erste Folge des niederländischen Vorgängers erreichte am 6. Januar 2014 über 1,6 Millionen Zuschauer und damit mehr als das fünffache der üblichen Anzahl, die der Sender SBS 6 sonst erreicht.

Namensgebung 
Der Titel des Konzepts und seine Abwandlungen ist dem Roman Utopia entlehnt, geschrieben von Thomas Morus im Jahre 1516. Er handelt von einer idealen Gesellschaft mit demokratischen Grundzügen, basierend auf rationalen Gleichheitsgrundsätzen, Fleiß und dem Streben nach Bildung. Der Roman prägte den Begriff der Utopie.

Die deutsche Version sollte zunächst wie das niederländische Vorbild unter dem Titel Utopia ausgestrahlt werden. Das Internetportal Utopia.de erwirkte jedoch eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH, da das Internetportal um seine Glaubwürdigkeit fürchtete. Die ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH verantwortet die interaktiven Produkte rund um die Marken von Sat.1, also auch das Internetportal für die Show. Das Hamburger Landgericht untersagte dem Unternehmen, eine „markenmäßige Nutzung der Marke Utopia für die Auswertung des geplanten Formates auf einer Internetplattform zu betreiben“.

Im November 2014 gab Sat.1 die Umbenennung von Utopia zu Newtopia bekannt, um rechtliche Probleme zu vermeiden. „Newtopia“ ist ein Kofferwort, bestehend aus „Utopia“ und „new“ (Englisch für „neu“).

Produktion und Ausstrahlung 
In Deutschland sicherte sich die ProSiebenSat.1 Media bzw. der Fernsehsender Sat.1 die Rechte an der Show. Zunächst sollte die Show in Deutschland ab Herbst 2014 ausgestrahlt werden, doch später nannte Sat.1 Frühjahr 2015 als Starttermin. Am 23. Februar 2015 um 19:00 Uhr startete die Fernsehshow auf Sat.1. Die 15 Teilnehmer waren bereits am 17. Februar 2015 eingezogen. Die Folgen wurden werktags um 19.00 Uhr erstausgestrahlt. Vom 14. März bis zum 30. Mai 2015 wurden die Folgen der Woche samstags im Vormittagsprogramm wiederholt.

Nach eigener Angabe gab es mehr als 8000 Bewerber.

Produktionsort 
Die Produktion des Fernsehformates erfolgte auf einem Teil des Geländes des ehemaligen Senders Zeesen im Ortsteil Zeesen der brandenburgischen Stadt Königs Wusterhausen. Auf 2 Hektar  waren 105 Kameras, 57 Mikrofone und 80 km Kabel angebracht worden. Für die als Pioniere bezeichneten Teilnehmer des Formates war eine 450 m² große Scheune errichtet worden. Zur Unterbringung der Tiere wurde ein 90 m² großer Stall gebaut. Überdies wurden ein 300 m² großer Teich, eine 3.000 m² große Weide und eine 1.200 m² große Gartenfläche angelegt. Neben dem eingezäunten Gelände für die Pioniere errichtete man für die Produktion mit ihren rund 100 Mitarbeitern ein Containerdorf aus 138 Containern.

Beeinflussung der Teilnehmer von außen 
In der Nacht vom 12. April auf den 13. April 2015 konnten die Livestream-Zuschauer ein Gespräch mit der Talpa-Executive-Producerin Jacqueline Boßdorf und den Kandidaten der Show verfolgen. Zuvor hatten sich vier der Kandidaten für mehr als eine Stunde im von Kameras und Mikrofonen nicht erfassten Technikraum aufgehalten. Die übrigen Kandidaten bemerkten dies und belauschten das Gespräch. Im Anschluss entflammte eine aufgebrachte Diskussion unter den Teilnehmern. Der Livestream wurde mehrfach unterbrochen. Eine verdeckte Beeinflussung von außen über ausgewählte Teilnehmer, also Scripted Reality, entspräche nicht dem propagierten Konzept der Sendung und beschädige das Vertrauen mancher Kandidaten in die Sendung. In offenbar angetrunkenem Zustand versuchte Boßdorf, die Stimmung unter den Teilnehmern zu deeskalieren. Sie beklagte den Druck durch die Zuschauer, den Sender Sat.1 und John de Mol. Dieser fordere einen direkten Einfluss auf den Sendungsablauf. Die Kandidaten sollten z. B. aus dramaturgischen Gründen ein Restaurant eröffnen und für diesen Zweck die Kühe verkaufen. Diese Form der Einmischung widerspricht jedoch dem durch den Sender propagierten Grundkonzept der Sendung. Auch Talpa selbst räumt in einer Stellungnahme Einflussnahme ein. Die Zuschauer reagierten überwiegend verärgert. Das Medienmagazin DWDL.de schrieb, dass es sich bei dem Format um „Scripted Entertainment“ handele. Sat.1 entschuldigte sich zwar per Facebook, jedoch nur dafür, dass dieses Gespräch öffentlich gemacht wurde, nicht aber dafür, dass es diese Einmischung gegeben hat.

Die nach dem Vorfall ausgestrahlte Folge kam trotz der breiten Beachtung der Kontroverse durch die Medien über die Vortagesquote kaum hinaus. Nachdem Sat.1 und Talpa Germany den Vorfall als menschlichen Fehler einer einzelnen Person bezeichnet hatten, wurde Boßdorf von ihren Tätigkeiten entbunden.

Kurzzeitige Unterbrechung 
Ab dem Dienstagabend vom 28. April 2015 bis zum 29. April 2015 wurde die Produktion aus produktionstechnischen Gründen gestoppt. Entgegen den eigentlichen Abmachungen und Regeln der Show hatten sich die 15 aktuellen Teilnehmer in der Woche zuvor geweigert, einen Teilnehmer für das Ausscheiden zu nominieren. Auch nach klarer Anweisung von der Produktionsfirma Talpa enthielt sich der Kandidat Peyman. Die Nominierung wurde von den anderen durchgezogen. Danach erfolgte die Abschaltung des Live-Streams. Anschließend erfolgte ein Massenauszug.

Ende 
Am 24. Juli 2015 beendete Sat.1 die Ausstrahlung des Formats.

Teilnehmer 
Die 15 Teilnehmer, die in der Sendung als Pioniere bezeichnet werden, sind am 17. Februar 2015 in Newtopia eingezogen.

Teilnehmer
Der Teilnehmer Lenny zog am 19. Februar 2015 aus emotionalen Gründen freiwillig aus.

Die Teilnehmerin Diellza verließ vom 28. Februar 2015 bis zum 2. März 2015 (48 Stunden) Newtopia aus familiären Gründen.

Die Teilnehmerin Isolde musste am 5. März 2015 für ca. sechs Stunden Newtopia aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Sebastian wählte sie am 15. März raus.

Die Teilnehmerin Kerstin zog am 7. März 2015 aus emotionalen Gründen freiwillig aus.

Am 8. April 2015 folgte Karolina als dritter freiwilliger Auszug. Des Weiteren stieg Aurica aus gesundheitlichen Gründen aus.

Am 29. April 2015 zogen die Teilnehmer Tatjana, Andreia, Conny und Lennert freiwillig aus. Außerdem wurde Hans von Victoria rausgewählt.

Am 3. Mai wurde Candy des Projekts verwiesen. Zog am 2. Juni wieder zurück zu Newtopia und musste aufgrund des Besitzes von Cannabis Newtopia am 5. Juni wieder verlassen.

Am 11. Mai 2015 folgte Christian als siebter freiwilliger Auszug.

Nach dem Wiedereinzug Candys am 2. Juni 2015 zogen die Teilnehmer Andre, Diellza und Peyman freiwillig aus.

Am 5. Juni 2015 wurde Candy des Projekts verwiesen.

Am 11. Juni 2015 ging Yasin aufgrund einer Erkrankung als elfter freiwillig aus Newtopia.

Am 21. Juni 2015 hat Sebastian das Projekt als zwölfter Freiwilliger verlassen.

Am 22. Juni 2015 hat Melanie das Projekt als dreizehnte Kandidatin wegen des psychischen Druckes verlassen.

Am 26. Juni 2015 hat Adrian das Projekt verlassen.

Am 5. Juli 2015 folgte Oliver seinen Mitstreitern und verließ das Projekt.

Am 21. Juli zog Nils freiwillig aus.

Gäste 
Als prominente Gäste waren Lady Bitch Ray, Kathy Kelly, Melanie Müller und Rainer Langhans zu Besuch.

Rezeption

Kritik 
Quotenmeter.de bemängelte zur ersten Folge, dass die Teilnehmer größtenteils zuhause und wenig in Newtopia gezeigt wurden. Dennoch sei die erste Folge vielversprechend gewesen und „ließ […] Raum für Erzählmöglichkeiten in vielen Richtungen“. Des Weiteren wurde die gute Vorarbeit der Produktion gelobt. Wunschliste.de schrieb, dass die Macher „Mut und […] offensichtlichen Enthusiasmus“ hätten; „Potential [sei] vorhanden“ und müsse „jetzt […] nur richtig genutzt werden“.

Focus Online schrieb, dass Newtopia „mit guter Unterhaltung wenig zu tun“ habe und Arno Frank beschrieb für Spiegel Online die Teilnehmer gar als „weich in der Birne“. Kritisiert wurde auch das Werbekonzept, mit dem der Sender Firmen Werbezeit innerhalb der Sendung einräumt. Auch dass die Teilnehmer eine völlig neue Gesellschaft aufbauen würden, stimmt nicht: In Newtopia, das auf einem „Matschacker“ in Brandenburg gedreht wird, gilt die Gesamtheit aller deutschen Gesetze. In den USA wurde die dort auf ein Jahr angelegte Sendung aufgrund zu geringer Quoten bereits nach acht Wochen abgesetzt. In Anbetracht dieser Gesamtumstände überlegt der Focus schon nach der ersten Folge, wo die Sendung nach ihrer Absetzung aus dem Fernsehen weiterverwertet werden könnte: im Internet – oder sie könnte ganz eingestellt werden.

Als nach knapp 100 Folgen und damit deutlich früher als ursprünglich vom Sender geplant die Absetzung der Sendung bekanntgegeben wurde, konstatierte Sibylle Berg im Spiegel, die Sendung sei „unendlich hilflos“ gewesen. Wäre die Sendung eine Marsmission, „steht zu befürchten, dass sie [die Mars-Auswanderer] ihr Leben in karger Einöde absitzen, sich gegenseitig schmerzende Zähne ziehend, und keiner schaut zu“. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnete Newtopia als „misslungen“ und zeigte sich sogar überrascht, dass sich das TV-Experiment trotz schlechter Quoten monatelang hielt. Auch die Süddeutsche Zeitung hält die Sendung – nicht nur in Anbetracht der immer geringer-werdenden Zuschauerquote – für „gescheitert“; die angebliche „Reality-TV-Revolution war gar keine“.

Einschaltquoten 
Beim Gesamtpublikum startete die erste Folge am 23. Februar 2015 mit 2,80 Millionen Zuschauern, was 10,0 Prozent Marktanteil entspricht, und in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 1,61 Millionen Zuschauern, was 17,0 Prozent Marktanteil entspricht. Dies war die höchste Einschaltquote am Vorabend von Sat.1 seit November 2009.

Nach dem Start der Sendung ist die Tendenz der Einschaltquoten fallend. Dennoch hat sich die Einschaltquote um 19 Uhr von Sat.1 um rund ein Drittel gesteigert. In den Monaten vor der Reality-Show wurden auf diesem Sendeplatz alte Folgen von Navy CIS ausgestrahlt und durchschnittlich wurden sechseinhalb Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Einschaltquoten der Erstausstrahlungen auf Sat.1
Anmerkungen:

Internationale Versionen 
Wegen des großen Erfolgs in den Niederlanden wird die Show international verkauft. Bisher wurden vier weitere nationale Versionen ausgestrahlt. In Kanada und Rumänien sind weitere nationale Versionen geplant gewesen.

Legende:

Weblinks

Einzelnachweise 

Fernsehsendung (Sat.1)
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Scripted Reality